Suria puede referirse a:

Suria, municipio en la provincia de Barcelona, en Cataluña (España).
Suria (dios), el dios del Sol en el marco del hinduismo.
Templo de Suria (Konark), un templo hindú situado en la localidad de Konark, en el estado de Orisa (India oriental).
Suria-siddhanta, uno de los primeros libros de arqueoastronomía de los hinduistas.